Kvindernes halfpipe konkurrence ved vinter-OL 2014 i Sochi blev afholdt på Rosa Khutor Extreme Park den 12. februar 2014.

Skema 
All times are (UTC+4).

Resultater

Kvalifikation 
Kvalifikationen blev afholdt på 14:00 (Sochi tid).

QF – Kvalificeret direkte til finalen; QS – Kvalificeret til semifinalen; DNS – Startede ikke

Semifinaler 
Semifinalen blev afholdt på 19:30 (Sochi time)

Q – Kvalificeret til finalen

Finale 
Finalen blev afholdt kl 22:00 (Sochi time).

Referencer 

Kvindernes halfpipe